Kraftwerk Fortuna steht für:

 Kraftwerk Fortuna (1912–1988) in Fortuna, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kraftwerk Fortuna (Panama) in Gualalca, Provinz Chiriquí, Panama
 Kraftwerk Fortuna-Nord, Bestandteil von Kohleveredlungsbetrieb Fortuna-Nord in Bergheim-Niederaußem, Nordrhein-Westfalen, Deutschland